Resultados do World Rally Championship de 1999

Pontos

Provas

Campeonato Mundial de Rali